Onderdistrict in Indonesië
 Bantarbolang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Bantarbolang (plaats), een plaats in het onderdistrict Bantarbolang in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java